Termin MSHA ima više značenja.

 D-inozitol-3-fosfat glikoziltransferaza, enzim
 Uprava autoputeva države Meriland ()